A March lehetséges jelentései

 A Morva folyó német elnevezése,
 March Engineering brit versenyautó-gyártó.